Чемпионат Румынии по футболу 1966/1967 — 50-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1966/1967
Румыния
Румыния
1966 год в Румынии
Спорт в Румынии в 1967 году